Jméno Václav Machek má více známých nositelů:

 Václav Machek (jazykovědec) (1894–1965) – český jazykovědec, autor Etymologického slovníku jazyka českého
 Václav Machek (sportovec) (1925–2017) – československý reprezentant v dráhové cyklistice, olympionik